Modena ist der Name folgender Orte:

in Italien:
 Modena in der Region Emilia-Romagna
 Provinz Modena in der Region Emilia-Romagna
 Herzogtum Modena, ehemaliges Territorium in Oberitalien

in den Vereinigten Staaten:
 Modena (Illinois)
 Modena (Missouri)
 Modena (New York)
 Modena (Pennsylvania)
 Modena (Utah)
 Modena (Wisconsin), im Buffalo County
 Modena (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin
 Modena Gardens (New York)

Modena bzw. Módena oder Mòdena ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Berechja di Modena († 1639), italienischer Kabbalist 
 Barnaba da Modena (um 1329–nach 1386), italienischer Maler
 Giovanni da Modena, italienischer Maler
 Gustavo Modena (1803–1861), italienischer Schauspieler
 Leone da Modena (1571–1648), venezianischer Rabbiner und Gelehrter
 Maria Modena (1899–1989), Schweizerische Schriftstellerin und Anthroposophin
 Stefano Modena (* 1963), italienischer Automobilrennfahrer
 Tommaso da Modena (um 1325–1368/1379), italienischer Maler
 Vicente Módena († 1944), uruguayischer Fußballspieler
 Wilhelm von Modena († 1251), päpstlicher Legat

Siehe auch:
 Modena (Wein), ein DOC-Wein aus der gleichnamigen Provinz
 Franz IV. (Modena) (1779–1846), Erzherzog von Österreich-Este
 Franz V. (Modena) (1819–1875), Herzog von Modena
 Herzogtum Modena-Breisgau, kurzlebiges reichsunmittelbares Territorium im Breisgau und der Ortenau
 (3344) Modena, Asteroid